Santa Elena, traduzione in spagnolo di Sant'Elena, è un termine che può riferirsi a:

Santa Elena, comune dell'Argentina, nella provincia di Córdoba, dipartimento di Río Seco.
Santa Elena, comune dell'Argentina, nella provincia di Entre Ríos, dipartimento di La Paz.
Santa Elena, distretto della Costa Rica nel cantone di La Cruz
Provincia di Santa Elena, provincia dell'Ecuador
Santa Elena, città dell'Ecuador, nella provincia di Santa Elena
Santa Elena, comune di El Salvador nel Dipartimento di Usulután
Santa Elena, municipalità delle Filippine nella Provincia di Camarines Norte
Santa Elena, cittadina del Guatemala nel Dipartimento di Petén
Santa Elena, comune dell'Honduras nel Dipartimento di La Paz
Santa Elena, località e distretto del Paraguay, nel Dipartimento di Cordillera.
Santa Elena, comune della Spagna nella Provincia di Jaén
Santa Elena de Jamuz, comune della Spagna nella Provincia di León
Santa Elena, insediamento spagnolo nella Florida spagnola
Santa Elena de Uairén, città del Venezuela